Une coalition de centre-gauche peut désigner : 
 la coalition de centre-gauche en Croatie ;
 la coalition de centre-gauche en Estonie ;
 la coalition de centre-gauche en Hongrie ;
 la coalition de centre-gauche en Italie.